Henry River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Henry River (Ashburton River)
 Henry River (Mann River), Nebenfluss des Mann River
 Henry River (Tasmanien)

in Neuseeland:
 Henry River (Waiau Uwha River), Nebenfluss des Waiau Uwha River auf der Südinsel

Henry River ist der Name folgender Orte:
 Henry River (North Carolina), Siedlung in North Carolina, Vereinigte Staaten